Eutrope est un nom propre utilisé comme prénom et comme toponyme.

Prénom 
Venant du grec ancien « eu- » qui signifie « bien », et du verbe « tropein » qui signifie « se tourner », Eutrope signifie « celui qui se tourne vers le bien ».

C'est un prénom masculin, fêté les 30 avril et 8 décembre du calendrier catholique.

Personnages portant ce prénom 
C'est le prénom de plusieurs personnages de l'Antiquité et du Moyen Âge :
 Eutrope, historien du  ;
 Flavius Eutropius, consul à Constantinople en 399 ;
 Eutrope le Lombard, chroniqueur italien du .

Saints des Églises chrétiennes 
 Saint Eutrope de Saintes, qui évangélisa la région qui s'étend de l'ouest du Limousin, à la Charente, en passant par le Poitou (fête locale le 30 avril) ;
 Saint Eutrope d'Orange (), évêque d'Orange (fête locale le 27 mai) ;
 au moins trois autres saints portent ce même prénom.
 Dans La Religieuse Denis Diderot situe à Arpajon le couvent de Sainte-Eutrope (au féminin) où Suzanne Simonin est transférée après la perte de son procès.

Toponymie 
 Saint-Eutrope-de-Born est une commune française.

Notes et références